Василий Петрович Панасенков (17 ноября 1926 ― 20 сентября 2005) ― передовик советской строительной отрасли, кавалер ордена Ленина, почётный гражданин города Братска (1980).

Биография 
Василий Петрович Панасенков родился 17 ноября 1926 года. Свою трудовую деятельность начал в 1941 году. С 1943 года проходил службу в Красной армии. участник Великой Отечественной войны. Окончил Водолазную школу в городе Слюдянке. Участвовал в освобождении города Севастополя. После войны продолжил службу на Черноморском, а затем Балтийском флоте. Закончил служить в 1949 году в должности главного старшины – начальника водолазной службы. Демобилизовавшись, стал работать на Иркутском заводе "Радиоприемник".

В 1955 году направлен на строительство объектов Братской ГЭС. Заявление с просьбой направить его на строительство крупнейшей в мире ГЭС, было рассмотрено в парткоме завода "Радиоприемник". В июле 1955 года в числе первых коммунистов он прибыл на Братскую землю. Его первым рабочим коллективом стала известная тогда плотницкая бригада И. Двирного из Падунского СМУ, а первыми строительными объектами - детский сад и ясли. Затем в составе бригады строил перемычку на реке Ангаре. 

Позже работал на строительстве железобетонного завода, ТЭЦ-7, хлебозавода и других важнейших объектах жизнеобеспечения города. С 1964 по 1976 годы трудился на строительстве Братского алюминиевого завода, где участвовал в работах на всех 24 корпусах. 

За годы трудовой деятельности стал высококвалифицированным плотником, сварщиком, первоклассным монтажником, умелым бригадиром. Делегат XXIII съезда КПСС. Награждён орденом Ленина за строительство Братского автомобильного завода. В 1978 году ему было присвоено звание "Заслуженный строитель Российской Федерации". В 1996 году вышел на заслуженный отдых. 

Несколько раз был избран депутатом Братского Совета народных депутатов.

В связи с 25-летием образования города Братска, за заслуги в развитии и строительстве города присвоено звание "Почётный гражданин города Братска" 

Проживал в городе Братске. Умер 20 сентября 2005 года.

Награды и звания 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный строитель Российской Федерации
 другими медалями

 Почётный гражданин города Братска (1980)

Примечания

Ссылки 
 Василий Петрович Панасенков  
 Бессмертный полк
 Панасенков В.П. 

Почётные граждане Братска
Строители
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Братского городского совета